Мемориа́л Гаши́мова 2015 года — второй международный шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, прошедший в городе Шамкир (Азербайджан) с 16 по 26 апреля. В турнире по круговой системе сыграли 10 гроссмейстеров, 21 категория, средний рейтинг 2773. Победителем (как и в прошлом турнире) стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Регламент 
 Игровые дни: 17-21, 23-26 апреля (22 апреля выходной день), начало партий в 13:00, последний тур в 12:00 (время московское).
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, потом час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд начиная с 61 хода.
 Дополнительные показатели при дележе: 1. Количество побед 2. Личные встречи 3. Коэффициент Бергера. В случае дележа первого места двумя игроками проводится тай-брейк.
 Призовой фонд — 100 000 евро.

Участники 

Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2015.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 
 

Мемориал Гашимова
2015 год в шахматах
Апрель 2015 года
Спорт в Азербайджане в 2015 году